Пётр Тома (; 1305, Саль-де-Бельве, Франция — 6 января 1366, Фамагуста, Кипр) — святой Римско-католической церкви, легат, епископ Патти и Липари, латинский патриарх Константинополя, член Ордена Братьев Пресвятой Девы Марии Горы Кармил (OCarm), является автором богословского трактата De Immaculata Conceptionis («О Непорочном Зачатии») и четырех томов проповедей.

Биография 
Пётр Томма родился в 1305 году в Саль-де-Бельве, в Дордони, во Франции в семье крестьян. Учился в Монпазье, живя на милостыню и обучая других юношей. Некоторое время пробыл в Ажене, откуда в 1325 году вернулся в Монпазье.. В том же году, поступил в монастырь кармелитов в Лектуре. Нёс послушание новиция в монастыре в Кондоме, монашеский постриг принял в монастыре в Бержераке. Спустя три года был рукоположен в священники.

Преподавал логику и философию в Альби, затем преподавал в Париже. В 1345 году был избран генеральным прокуратором ордена. В 1348 году завершил богословское образование в Париже и получил степень магистра теологии. Отправился ко двору Папы Климента VI в Авиньоне. Талантливый дипломат и оратор, он поступил на службу к Папам в Авиньоне, получив звание апостольского проповедника. Старался урегулировать разногласия между христианскими монархами, способствуя объединению католической и православной церквей для того, чтобы вместе противостоять экспансии мусульман.

В 1352 году в качестве папского легата участвовал в мирных переговорах между Генуей, Венецией и Миланом. В 1354 году был назначен епископом Патти и Липари и представителем Папы на коронации Карла IV Люксембурга, как короля Италии в Милане. В 1356 году прибыл в Сербию, чтобы урегулировать конфликт между Венецией и Венгрией.

Между 1357 и 1359 годами был отправлен Святым Престолом в Константинополь, где был поддержан аристократией и императором Иоанном V Палеологом в деле объединения католической и православной церквей. Прибыл на Кипр, откуда совершил паломничество в Святую Землю, вернувшись через Сицилию снова на Кипр. В 1359 году был назначен легатом Вселенской Церкви на Востоке и епископом Коринфа.  На него была возложена миссия по борьбе с Османской империей. При его посредничестве был заключен военный союз между Венецией, Кипром и Мальтийским орденом. На Кипре он короновал Петра I, как короля Иерусалимского.

Пытаясь организовать новый крестовый поход, побывал при всех королевских дворах Европы. Во время этой поездки выступил посредником в конфликте между Миланом и Римом. В 1363 году был назначен архиепископом Кандии на Крите, а в мае 1364 года латинским патриархом Константинополя и легатом Папы Урбана V. В том же году он основал школу теологии в Болонском университете.

Вместе с Петром I Кипрским принял участие в крестовом походе против города Александрия в октябре 1365 года. Город был взят крестоносцами, но вскоре оставлен ими из-за невозможности противостоять контратакам мамлюков. Пётр Тома был ранен стрелой во время штурма и, спустя три месяца, умер на Кипре 6 января 1366 года. По другой версии, он умер от болезни в Фамагусте на Кипре, готовясь к поездке в Рим и раздав все своё имущество бедным.

Почитание 
Почитание святого Петра Тома началось сразу после его смерти. Народное почитание  подтвердил Папа Павел V в 1609 году, провозгласив его блаженным. Папа Урбан VIII в 1628 году канонизировал его.

Литургическая память ему отмечается 6 января; отдельно у кармелитов и в епархии Перигё 8 января.

Примечания

Ссылки 
 Святой Пётр Тома на сайте энциклопедии Santi e beati 
 Святой Пётр Тома на сайте Carmel.net 
 Saint Peter Thomas. Carmelite, Bishop and Patriarch
 Saint Peter Thomas
 Blessed Peter Thomas
 Le grand dictionaire historique ou le melange curieux de l'histoire sacrée ...

Святые кармелиты
Католические святые
Святые Франции
Христианские святые XIV века
Канонизированные Урбаном VIII
Канонизированные в XVII веке